ABC har flere betydninger og optræder som flere forkortelser:
 ABC (bog) – en begynderlærebog i læsning og skrivning
 Activity-based costing – en regnskabsmæssig metode til fordeling af omkostninger
 Forlaget ABC – dansk børnebogsforlag
 Arbejdernes Bicycle Club København (Cykelklubben ABC) - dansk cykelklub, stiftet 14. april 1894
 Associated British Corporation – et tidligere britisk tv-netværk
 American Broadcasting Company – et nuværende nordamerikansk tv-netværk
 Australian Broadcasting Corporation – et nuværende australsk radio og tv-netværk
 Alien Beat Club – en dansk popgruppe
 ABC (roman) – roman af Ida Jessen
 ABC (musikgruppe) – britisk pop/rock-band, der i 1980'erne opnåede en række hits
 ABC (film) – dansk animationsfilm fra 1964 instrueret af Bent Barfod

Se også:
 ABC-dragt – beskyttelsesudstyr mod ABC-våben
 ABC-krigsførelse – atomar, biologisk og kemisk krigsførelse
 ABC-maske – beskyttelsesudstyr mod ABC-våben
 ABCsiden.dk – Dansk internetportal
 ABC-staterne – Argentina, Brasilien og Chile
 ABC Teatret – nedlagt teater på Frederiksberg
 ABC-våben – atomare, biologiske og kemiske våben
 ABC-øerne – Aruba, Bonaire og Curaçao;
 Alfabet – hvor "A-B-C" er de første 3 bogstaver i det danske (latinske) alfabet
 Badmintonklubben abc Aalborg
 Ole Bole ABC – læsebog eller ABC forfattet af Claus Eskildsen